

Letteratura 
 Yrr – immaginaria specie intelligente degli abissi marini creata da Frank Schätzing nel romanzo Il quinto giorno

Codici 
 YRR – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Stuart Island (Columbia Britannica) (Canada)